Friedhof Saarlouis steht für:

 Alter Friedhof Saarlouis
 Jüdischer Friedhof (Saarlouis)